Mužská čtyřhra Melbourne Summer Set I 2022 probíhala v první polovině ledna 2022. Do deblové soutěže melbournského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo dvacet čtyři dvojic. Jednalo se o premiérový ročník turnaje. 

Vítězem se stal nejvýše nasazený, nizozemsko-britský Wesley Koolhof a Neal Skupski, který ve finále zdolal kazachstánsko-pákistánské turnajové šestky Oleksandra Nedověsova s Ajsámem Kúreším po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–4. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a již z prvního společného turnaje ve čtyřhře získali trofej. Koolhof na okruhu ATP Tour vybojoval  osmý deblový titul a pro Skupského to bylo sedmé takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
Všechny nasazené páry obdržely volný los do druhého kola.
  Wesley Koolhof /  Neal Skupski (vítězové)
  Raven Klaasen /  Ben McLachlan (2. kolo)
  Marcelo Arévalo /  Jean-Julien Rojer (semifinále)
  Andrej Golubjev /  Franko Škugor (čtvrtfinále)
  Dominic Inglot /  Ken Skupski (2. kolo)
  Oleksandr Nedověsov /  Ajsám Kúreší (finále)
  Romain Arneodo /  Andreas Mies (čtvrtfinále, odstoupili)
  Matt Reid /  Jordan Thompson (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Melbourne Summer Set I 2022